A Lucta Proletária foi um periódico publicado por Edgard Leuenroth no início do Século XX, cerca de 1908, no estado de São Paulo.

Ligações externas
 Correio Paulistano, 2/5/1907, pág. 4 ("Factos diversos")
 Brasil de Fato - O Feltrinelli brasileiro
 UFRGS - Vozes libertárias em tempos sombrios

Periódicos anarquistas
Jornais extintos de São Paulo (estado)